

Astronomia 
 2918 Salazar – asteroide della fascia principale

Famiglia 
 Salazar – famiglia

Geografia 
 Colombia
 Salazar de Las Palmas – comune del dipartimento di Norte de Santander

Persone 
 Abdías Salazar – pentatleta messicano
 Alberto Salazar – ex maratoneta statunitense
 Alonso de Salazar – esploratore spagnolo 
 António de Oliveira Salazar – dittatore portoghese
 Demetrio Salazar – patriota italiano
 Eliseo Salazar – pilota automobilistico cileno
 Eugenio de Salazar – esploratore spagnolo 
 Francesco Salazar – rivoluzionario italiano
 Guzmán Salazar – ex schermidore cubano
 Hernando Salazar – calciatore cileno
 Jaime Salazar – ex calciatore messicano
 Ken Salazar – politico statunitense
 Manuel Salazar – ex calciatore salvadoregno
 Marcial Salazar – ex calciatore peruviano
 Pablo Salazar – ex calciatore costaricano
 Ramón Salazar attore, sceneggiatore e regista spagnolo
 Roberto Moreno Salazar – arbitro di calcio panamense
 Rosa Salazar – attrice statunitense
 Santiago Salazar – calciatore peruviano
 Sergio Salazar – ex pentatleta messicano 
 Tamara Salazar – sollevatrice ecuadoriana
 Víctor Salazar – calciatore argentino

Personaggi immaginari 
Ramon Salazar – personaggio della serie di videogiochi Resident Evil
Salazar Serpeverde – personaggio della serie Harry Potter
Salazar – personaggio della serie Pirati dei Caraibi

Altro 
 Salazar – città immaginaria delle Cronache del Mondo Emerso
 Ponte Salazar – primo nome del Ponte 25 de Abril, a Lisbona